San Isidoro (ital., span. ‚Heiliger Isidor‘) steht für:

Siehe auch
 San Isidro, Santo Isidoro
 Isidor – zum Namen
 Sankt Isidor – auch zu anderen Sprachen